Fortaleza (em inglês Stronghold) é uma expanção do Card Game Magic: The Gathering, lançada em 1997.